Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021 rozgrywane były między 24 lutego a 7 marca 2021 w niemieckiej miejscowości Oberstdorf.

Zestawienie medalistów

Wyniki

Kobiety

Sprint

Bieg łączony

Sprint drużynowy

Bieg na 10 km

Sztafeta

Bieg na 30 km

Mężczyźni

Sprint

Bieg łączony

Sprint drużynowy

Bieg na 15 km

Sztafeta

Bieg na 50 km

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie FIS